Il doppio  del GEMAX Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Flavio Cipolla e Konstantinos Economidis erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michael Kohlmann e Philipp Marx hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 10–8 Aisam-ul-Haq Qureshi e Lovro Zovko.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Horia Tecău (primo turno)
 David Škoch /  Igor Zelenay (primo turno)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (finale) 
 Michael Kohlmann /  Philipp Marx (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

GEMAX Open 2009